Jeagelberg (Finland) - een berg in Finland
 Jeagelberg (Zweden) - een berg in Zweden